Којол има више значења:

 Којол, Ел Којол (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Којол, Вега Ларга (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којол (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику